Франц Шиллінг: ():

 Франц Шиллінг (футболіст) (1910—1990) — австрійський футболіст.
 Франц Шиллінг (ковзаняр) (1872—1929) — австрійський ковзаняр.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок